Че́рчаны () — деревня в Среднечешском крае Чехии. Население — около 2 700 жителей.

История 
Первое упоминание о поселении относится к 1356 году. Раньше деревня называлась Чернчаны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края